Los Baños – municipalità delle Filippine
 Los Baños – altro nome di Tiermas, area popolata dell'Aragona, in Spagna
 Los Banos – città della California, negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
Baños